Mega Man X puede referirse a:

Mega Man X es un juego de niveles y aventura, el cual tiene como objetivo el poder salvar al mundo de la amenaza de Sigma.

 Mega Man X (serie): La saga de videojuegos Megaman X.
 Mega Man X (personaje): El principal protagonista de esta serie.
 Mega Man X (videojuego): El primer videojuego de esta saga publicado por Capcom en 1993 para la Super Nintendo.